Téo Lima (Teófilo Pereira Lima) (Maceió, AL, 28 de dezembro de 1948) é um baterista, produtor e compositor brasileiro. 

Começou tocando trompete, antes de migrar para a bateria, seu principal instrumento.

No início da década de 1970, tocou com Djavan. 
Ainda na década de 1970 formou, juntamente com Sizão Machado e Luiz Avellar a Banda Sururu de Capote, que acompanhava Djavan.

Atuou com diversos artistas da MPB em gravações e em shows, entre eles Edu Lobo, Gal Costa, Elis Regina, Agepê, Djavan, Gilberto Gil, Nelson Gonçalves e Leny Andrade e também com Stevie Wonder, o saxofonista Ernie Watts e Dionne Warwick.

Em 1993, fundou o grupo Batacotô e produziu o seu primeiro CD, contando com as participações especiais de Gilberto Gil, Dionne Warwick, Ernie Watts, Lenine, Ivan Lins, Jerry Goodman, Bororó e Sivuca. 

Dentre os vários discos que produziu, destacam-se Meia-noite, de Edu Lobo, e Aquarela do Brasil, em 1994, primeiro CD da cantora americana Dionne Warwick  interpretando compositores brasileiros, com as participações de Chico Buarque, Dori Caymmi, Batacotô, Eliane Estevão e da bateria da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense.
 
1993 Batacotô 
1994 Semba dos ancestrais (c/ Batacotô)
1994 Aquarela do Brasil (participação com Batacotô)
2002 Batacotô 2
2003 Batacotô 3
2010 Teo Lima's Quartet

Naturais de Maceió
Bateristas de Alagoas
Compositores de Alagoas
Produtores musicais de Alagoas